Tuscola Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tuscola Township (Illinois)
 Tuscola Township (Michigan)